La station Veterans' Health Service  Medical Center est une station terminus de la ligne 9 du métro de Séoul à Gangdong-gu, Séoul. Elle est devenue le terminus sud de la ligne le  décembre 2018, lorsque la troisième phase de mise en service a été achevée.

Notes et références 

Station de métro mise en service en 2018
Station du métro de Séoul
Ligne 9 du métro de Séoul